Smrkovec je název více míst:

 Smrkovec (Hradešice) – malá vesnice, část obce Hradešice v okrese Klatovy
 Smrkovec (Březová) – zaniklá obec ve Slavkovském lese v okrese Sokolov
 Smrkovec (Jičínská pahorkatina) – vrch (352 m n. m.) okrese Mladá Boleslav v CHKO Český ráj